Erbmarschall war ein Erbamt im HRR und in verschiedenen Territorien
 für den Erbmarschall als Titel unterschiedlicher Adelsgeschlechter siehe Marschall (Hofamt)
 für den Erbmarschall im Heiligen Römischen Reich siehe Reichserbmarschall
 für den Erbmarschall in der Landgrafschaft Hessen siehe Erbmarschall (Hessen)